Honghuzi (Idioma chino: 红胡子, literalmente "Barbas Rojas") eran bandas de ladrones, bandidos en las áreas fronterizas entre China y Rusia: Sudeste de Siberia, Lejano Oriente ruso, y Noreste de China (por entonces llamado Manchuria).

La palabra tiene diversas transliteraciones, como pueden ser hong huzi, hong hu zi, hunghutze, hun-hutze, etc. La trasnliteración al lenguaje ruso, khunkhuzy (singular: khunkhuz) es común, en castellano sonando Yunyuzy y Yunyuz respectivamente.

Véase también 
Shanlin

Historia del Imperio ruso
Historia de la Unión Soviética
Historia de Siberia
Historia de Manchuria
China en el siglo XIX
China en el siglo XX